Simper ist der Familienname von:

 Lisbeth Simper (* 1978), dänische Radrennfahrerin
 Nick Simper (* 1945), britischer Bassist